La United States Navy ha avuto nel corso della sua storia tre unità navali con il nome di USS Juneau:
 USS Juneau (CL-52), incrociatore leggero della classe Atlanta, entrato in servizio nel febbraio del 1942 ed affondato durante la battaglia navale di Guadalcanal quello stesso anno.
 USS Juneau (CL-119), incrociatore leggero della classe omonima, entrato in servizio nel febbraio del 1946 e dismesso nel 1962.
 USS Juneau (LPD-10), nave d'assalto anfibio della classe Austin, entrata in servizio nel 1969 e dismessa nel 2008.